Кировский сельский округ

Российская Федерация

Адыгея 

 Кировский сельский округ Майкопского района (до 2004 года)

Еврейская автономная область 

 Кировский сельский округ Ленинского района

Краснодарский край 

 Кировский сельский округ Лазаревского района города Сочи
 Кировский сельский округ Славянского района

Московская область 

 Кировский сельский округ Лотошинского района (1994—2006)
 Кировский сельский округ Солнечногорского района (1994—2006)

Сахалинская область 

 Кировский сельский округ Тымовского района

Северная Осетия 

 Кировский сельский округ Ардонского района

Тюменская область 

 Кировский сельский округ Исетского района

Казахстан

Восточно-Казахстанской области 

 Кировский сельский округ Глубоковского района (до 2018 года)

Костанайская область 

 Кировский сельский округ Узункольского района

Северо-Казахстанская область 

 Кировский сельский округ Тайыншинского района

См. также